Belciug ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Belciug (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Belciug (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman